Лисина може да се односи на:

 Лисина (планина), планина код Мркоњић Града;
 Лисина (Козара), највиши врх планине Козаре;
 Лисина (Босилеград), вештачка акумулација на реци Лисини између Божице и Босилеграда;
 Лисина (река), река у Босилеградској општини на којој је изграђено Језеро Лисина;
 Лисина (водопад), водопад на планини Бељаници;
 Лисина (резерват природе), резерват природе Републике Српске;

или

 Лисина (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора;
 Лисина (Рашка), насеље у општини Рашка, Рашки округ, Република Србија;
 Горња Лисина, насеље у општини Босилеград, Пчињски округ, Република Србија;
 Доња Лисина, насеље у општини Босилеград, Пчињски округ, Република Србија.